Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Cométès fils de Sthénélos, amant d'Égialée devant Troie ;
 Cométès fils de Tisamène.
 Cometes est un genre de plante de la famille des Caryophyllaceae.